A Rádio Estação AM é uma emissora de rádio da cidade de Portão. É sintonizada na frequência de 1430 KHz.Tem alcance em parte da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Vale dos Sinos . Possui uma programação variada,com músicas,programas jornalísticos,esportivos e programação religiosa

Equipe

Apresentadores/técnica
 Adolfo Brito
 Leandro Brito
 Garcia Júnior
 Juliano Lima
 Lucas Brito
 Paulinho Rodrigues
 Luciane Brito

Esportes (Equipe Estação dos Esportes)
 Garcia Júnior e Leandro Brito,narradores
 Juliano Lima e Paulinho Rodrigues,repórter
 Leandro Brito,plantão e apresentador
 Paulinho Rodrigues,coordenador da equipe

Direção-geral
 Luciane Brito
 Sandro Oliveira

Estação (Portão)
Portão (Rio Grande do Sul)
Estações de rádio fundadas em 2008